Vilém I. Württemberský (, 27. září 1781, Lubin – 25. červen 1864, Stuttgart) byl v letech 1816 až 1864 druhým württemberským králem. Pocházel z dynastie Württemberků.

Rodina 
S první ženou Karolínou Augustou se oženil roku 1808. Pár neměl děti a byl rozveden roku 1814.
Rok předtím, v roce 1813, se Vilém setkal v Anglii s ovdovělou ruskou velkokněžnou Kateřinou Pavlovnou, dcerou ruského cara Pavla I.; jejím prvním manželem byl oldenburský vévoda Jiří. Mezi oběma mladými lidmi vznikla láska na první pohled. Vilém učinil první kroky k jeho rozvodu a v srpnu 1814 bylo jeho manželství s Karolinou Augustou württemberským soudem rozloučeno a roku 1815 papežem Piem VII. anulováno. (Karolina Augusta se posléze 24. září 1816 stala čtvrtou manželkou rakouského císaře Františka I.; i toto její manželství zůstalo bezdětné.)

Vilém a Kateřina se vzali 24. ledna roku 1816 v Sankt Petěrburgu. Z jejich (pro každého druhého) manželství se narodily dvě dcery:

 Marie Frederika Charlotta (30. října 1816 – 4. ledna 1887), ⚭ 1840 Alfred z Neippergu (26. ledna 1807 – 16. listopadu 1865)
 Žofie Frederika Matylda (17. června 1818 – 3. června 1877) ⚭ 1839 Vilém III. Nizozemský (19. února 1817 – 23. listopadu 1890), lucemburský velkovévoda, vévoda limburský, nizozemský král od roku 1849 až do své smrti

Kateřina zemřela neočekávaně v jedenatřiceti letech v lednu roku 1819 na zápal plic při růži. Po její smrti vystavěl král Vilém v Rotenbergu u Stuttgartu Württenberské mauzoleum, které věnoval její památce. Pochována byla v kostele sv. Kateřiny na vrchu Rottenberg ve Stuttgartu.

S třetí ženou Pavlínou Terezou se Vilém oženil ve Stuttgartu roku 1820, měli spolu syna a dvě dcery:

 1. Kateřina Frederika Württemberská (24. 8. 1821 Stuttgart – 6. 12. 1898 tamtéž)
 ⚭ 1845 Fridrich Württemberský (21. 2. 1808 Schwäbisch Hall – 9. 5. 1870 Stuttgart), princ württemberský a generál württemberské armády
 2. Karel I. (6. 3. 1823 Stuttgart – 6. 10. 1891 tamtéž), württemberský král od roku 1864 až do své smrti
 ⚭ 1846 Olga Nikolajevna Romanovová (11. 9. 1822 Petrohrad – 30. 10. 1892 Friedrichshafen), ruská velkokněžna
 3. Augusta Württemberská (4. 10. 1826 Stuttgart – 3. 12. 1898 tamtéž)
 ⚭ 1851 Heřman Sasko-Výmarsko-Eisenašský (4. 8. 1825 – 31. 8. 1901 Berchtesgaden)

Vývod z předků

Externí odkazy 
 

Württemberkové
Württemberští princové
Württemberští králové
Protestantští panovníci
Rytíři španělského Řádu zlatého rouna
Čestní rytíři velkokříže Řádu lázně
Nositelé velkokříže Řádu čestné legie
Narození v roce 1781
Narození 27. září
Narození v Lubinu
Úmrtí v roce 1864
Úmrtí 25. června
Úmrtí ve Stuttgartu
Pohřbení ve Stuttgartu
Muži